Voici la liste des planètes mineures numérotées de 354001 à 355000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 354001 à 355000

354001-354100

354101-354200

354201-354300

354301-354400

354401-354500

354501-354600

354601-354700

354701-354800

354801-354900

354901-355000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000